329 км, 329-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 329 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 207270.
 329 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 211933.
 329 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 615444.
 329 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская  железная дорога (Челябинская область). Код 807518.
 329 км, ОП Ост. пункт 329 км — станция, Казахстанская железная дорога. Код 684247.